Rede Globo de Televisão (častěji používaná zkratka Rede Globo) je brazilská televizní stanice, založená v roce 1965 novinářem Robertem Marinho.

Jedná se o největší zábavní řetězec v Latinské Americe, a třetí největší komerční televizní stanici na světě. Hlavní kancelář je umístěna ve městě Rio de Janeiro.

Vysílané pořady (výběr) 
 A Vida da Gente, telenovela
 Duas Caras, telenovela
 Pega Pega, telenovela

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Brazilské televizní stanice
Televizní stanice založené roku 1965